USS Miami je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Miami (1861) 
 USS Miami (CL-89) 
 USS Miami (SSN-755)

Miami